Toponímia:
 Margon municipi francès al departament de l'Erau 
 Margon municipi francès al departament de l'Eure i Loir